Le Ministère de la Vérité, ou Miniver, est le ministère de la propagande dans le roman 1984 de George Orwell.
 Dans la province de Morrowind, c'est un quartier de l'empire fictif de Tamriel de la série The Elder Scrolls ainsi que dans The Elder Scrolls III: Morrowind, jeu vidéo, troisième volet de la série The Elder Scrolls, se déroulant sur Vvardenfell, île principale de la province de Morrowind.